Are You Ready är ett album av gruppen The Refreshments, utgivet 1999.

Låtlista
 Miss you miss Belinda
 You left me
 One track mind
 Are you ready
 Veronica
 Stalkin' the flock
 Make our love last
 Words we never say
 No smoking
 The don't pay me enough
 Don't go with the flow
 Stephanee
 Road to love

Musikalbum 1999
Engelskspråkiga musikalbum
Svenska musikalbum